Powerman wird verwendet für:

 Powerman, Powerman 2 und Powerman 3, eine Serie von Martial-Arts-Filmen
 Powerman (Duathlon) und Powerman Zofingen, Langstrecken-Duathlon-Sportveranstaltungen
 Powerman 5000, eine Nu-Metal-Band